Davenport Creek ist der Name folgender Fließgewässer in Australien:

 Davenport Creek (Diamantina River), Nebenfluss des Diamantina River in Queensland
 Davenport Creek (Finke River), Nebenfluss des Finke River im Northern Territory und in South Australia